Южное кладбище — кладбище в нескольких городах различных государств:

Белоруссия 
 Южное кладбище (Гомельский район)

Германия 
 Южное кладбище (Лейпциг)

Россия 
 Южное кладбище (Москва) или Южное Щербинское кладбище — часть Щербинского кладбища
 Южное кладбище (Новосибирск)
 Южное кладбище (Ижевск)
 Южное кладбище (Пермь)
 Южное кладбище (Санкт-Петербург)
 Южное кладбище (Томск)
 Южное кладбище (Уфа)

Украина 
 Южное кладбище (Донецк)
 Южное кладбище (Киев)

Франция 
 Южное кладбище Сен-Манде

См. также 
 Старое южное кладбище в Мюнхене